Razumovskij – nobile famiglia ucraina di origine cosacca

Persone 
 Aleksej Grigor'evič Razumovskij – cosacco ucraino, sposo morganatico dell'imperatrice russa Elisabetta
 Aleksej Kirillovič Razumovskij – politico russo
 Andrej Razumovskij – regista sovietico
 Kirill Grigor'evič Razumovskij – ufficiale russo